Morte cardiaca improvvisa – morte inattesa per cause cardiache, che si verifica entro un'ora dalla comparsa dei sintomi o anche senza l'insorgenza di sintomi
 Morte improvvisa e inattesa di soggetti in corso di epilessia – o Sudden Unexpected Death in Epilepsy (SUDEP), morte di individui affetti da epilessia in buono stato di salute e in cui l'autopsia non riesce a riscontrare una causa del decesso
 Morte vudù – morte psicogena o morte psicosomatica, provocata da un forte shock emotivo
 Sindrome della morte improvvisa aritmica 
 Sindrome della morte improvvisa del lattante – morte improvvisa ed inaspettata di un lattante apparentemente sano
 Sindrome della morte improvvisa notturna di causa sconosciuta – sindrome di Brugada, o fibrillazione ventricolare idiopatica, patologia genetica con disturbi dell'attività elettrica del cuore in assenza di difetti evidenti del miocardio